Unszan jelentheti az alábbiakat:
Unszan megye (운산군) Észak-Koreában, Észak-Phjongan tartományban
Unszan megye (은산군) Észak-Koreában, Dél-Phjongan tartományban
Unszan vasútállomás Dél-Koreában, Észak-Cshungcshong tartomány Andong városában, a Csungang vonal részeként
Unszan vasútállomás Észak-Koreában, Dél-Phjongan tartomány Unszan megyéjében, a Phjongna vonal részeként